Наталья Ивановна Рышкова (, Ростов-на-Дону) — российская спортсменка-баскетболист, атакующий защитник. Экс-игрок юношеской сборной России (Уральский федеральный округ, 2001-2002 гг.). Лучший игрок "Нефтяника" сезона 2011/2012 гг. по версии омских СМИ. Лучший атакующий защитник Чемпионата России среди команд Высшей Лиги (2014/2015 гг.).

Воспитанница ноябрьского баскетбола. На площадке отличается грамотным пониманием игры и хорошим видением поля. Владеет дальним трёхочковым броском. В последние годы регулярно входит в число лучших снайперов Высшей Лиги. Умеет и любит брать игру на себя.

Проживает в Ростове-на-Дону.

Достижения 
 Чемпионат СССР
  Чемпион Суперлиги в составе красноярского «Енисея» (2012/2013 гг.)
  Чемпион Высшей лиги в составе БК «Шахты» (2014/2015 гг.)
 Лучший атакующий защитник чемпионата России среди команд Высшей Лиги (2014/2015 гг.)

Ссылки 
 Профиль на сайте клуба
 Наталья Рышкова: "У нас драк на тренировках не бывает"
 Наталья Рышкова: "В "Нефтянике" нет дедовщины"
 Наталья Рышкова: "Любим всей командой пройтись по магазинам"

Родившиеся в Ростове-на-Дону
Баскетболисты России